

Personnalités

Entreprise 
 Tandberg est un fabricant de systèmes de visioconférence.

Autre titre 
 

Homonymie de patronyme germanique